Hazen peut désigner :

Patronyme

Anne Hazen McFarland (1867/1868-?), neurologue américaine ;
Douglas King Hazen (1885-1967), homme politique canadien ;
 John Douglas Hazen (1860-1937), homme politique canadien ;
 Moses Hazen (1733-1803), combattant américain lors de la Révolution américaine ;
 Robert Leonard Hazen (1808-1874), avocat, juge et sénateur canadien.

Toponyme

 Hazen, ville de l'Arkansas ;
 Hazen, ville du Dakota du Nord ;
Hazen, census-designated place de Pennsylvanie ;
 Lac Hazen, lac canadien, le plus septentrional du pays.